Никола́й Влади́мирович Краси́льников (род. 6 июля 1967) — российский дипломат.

Биография 
Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России (1991). На дипломатической работе с 1991 года. Владеет английским и суахили языками.

В 2007—2008 годах — советник Посольства России в Южно-Африканской Республике.

В 2008—2012 годах — советник Посольства России в США.

В 2012—2014 годах — начальник отдела в Департаменте Африки МИД России.

С июня 2014 по июнь 2019 года — заместитель директора Департамента Африки МИД России.

С 26 июня 2019 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Зимбабве. Верительные грамоты вручил 30 октября 2019 года.

С 1 августа 2019 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Малави по совместительству.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (10 июня 2017).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (13 сентября 2021).

Семья 
Женат, имеет двух дочерей и сына.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Зимбабве
Послы Российской Федерации в Малави